Е́льчо ():

 Ельчо — озеро в Южной Америке на территории Чили.
 Ельчо — река в Южной Америке на территории Чили.

См. также 
 «Ельчо» — чилийский корабль, спасший экипаж «Эндьюранса».